A Ghost jelentheti a következőket:

 Ghost, 1990-es amerikai film
 Ghost, dél-koreai televíziós sorozat, alternatív címén Phantom
 Ghost, svéd együttes
 Ghost, Jamie Lee-dal
 Ghost, Gackt-dal